Торслов () — шведская фамилия. Известные носители:

 Торслов, Рагнви (1901—1947) — фигуристка из Швеции, пятикратная чемпионка Швеции в женском одиночном катании 1920—1924 годов, чемпионка Швеции 1920 года в парном катании.
 Торслов, Сара (1795—1858) — выдающаяся шведская трагедийная актриса.